Албин () e когномен (име) на следните личности:

 Албин или Алб, когномен, на патрицианската фамилия Постумии
 Авъл Постумий Албин Региленсис, римски консулски военен трибун 397, цензор 366 пр.н.е.
 Авъл Постумий Албин Региленсис (трибун 381 пр.н.е.), консулски военен трибун 381 пр.н.е.
 Спурий Постумий Албин Кавдин, консул 334 и 321 пр.н.е.
 Авъл Постумий Албин (консул 242 пр.н.е.)
 Спурий Постумий Албин (консул 186 пр.н.е.)
 Авъл Постумий Албин Луск, консул 180 пр.н.е.
 Спурий Постумий Албин Павлул, римски консул 174 пр.н.е.
 Авъл Постумий Албин (консул 151 пр.н.е.), римски консул и историк
 Спурий Постумий Албин Магнус, римски консул 148 пр.н.е.
 Спурий Постумий Албин (консул 110 пр.н.е.), римски консул
 Авъл Постумий Албин (легат), легат, пропретор 110 пр.н.е.
 Авъл Постумий Албин (консул 99 пр.н.е.)
 Авъл Постумий Албин (претор 89 пр.н.е.)
 Децим Юний Брут Албин, осиновен от Авъл (консул 99 пр.н.е.), участва в заговора за убийството на Юлий Цезар
 Авъл Постумий Албин (командир при Цезар), управител на Сицилия 48 пр.н.е.
 Лукцей Албин, римски прокуратор в Юдея от 62 до 64 г.
 Клодий Албин (~150? – 197), римски узурпатор против Септимий Север
 Албин (философ), гръцки философ от 2 век.
 Марк Нумий Сенецио Албин (консул 206 г.), римски консул
 Марк Нумий Сенецио Албин (консул 227 г.), римски консул
 Флак Албин Алкуин, англосаксонски духовник, учител и поет, съветник на Карл Велики (* 735; + 19 май 804)

Вижте също 
 Алб
 Албинии, римска фамилия